Rei de Zhou Xiao ( chinês : 周孝王; pinyin : Zhōu Xiao Wang) ou Rei Hsiao de Chou foi o oitavo rei de os chineses da dinastia Zhou . [2] datas estimadas de seu reinado são 891-886 ou 872-866 aC BC ( Cambridge History of Ancient China). Ele era um filho do Rei Mu e irmão do Rei Gong . [3] [4]
Seu reinado é pouco documentada. Ele foi precedido no trono por seu sobrinho rei de Zhou Yi (Jian) ​​e seguido pelo filho de seu sobrinho, o rei de Zhou Yi (Xie) . Sima Qian diz que o segundo Yi foi 'restaurado pelos muitos senhores ". Isso aponta para uma usurpação, mas a questão não é clara. [5] [6]
Noble Feizi foi concedido um pequeno feudo de Qin Xiao pelo rei. [7] Rei Xiao soube de sua reputação e colocá-lo no comando da criação e treinamento cavalos para o exército Zhou. Para recompensar as suas contribuições, o rei Xiao queria fazer Feizi herdeiro legal de seu pai, em vez de seu meio-irmão Cheng. [8] [9]